Mărăști bezeichnet:
 Mărăști (Bacău), rumänisches Dorf im Kreis Bacău
 Mărăști (Vrancea), rumänisches Dorf im Kreis Vrancea
 Schlacht von Mărăști (1917), eine der Hauptschlachten des Ersten Weltkriegs auf dem Gebiet des Königreichs Rumänien
 Cluj-Mărăști, Stadtteil von Cluj-Napoca (dt. Klausenburg) in Rumänien